Die Rajone der Ukraine (ukrainisch in der Mehrzahlform ) sind Verwaltungseinheiten in der Ukraine. 2020 gab es 136 Rajone, die sich auf 24 Oblaste verteilten.

Tabellarische Übersicht über die ukrainischen Rajone 
Dies ist eine Liste der Bezirke der Ukraine, die im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 erstellt wurden.

Anstelle der bisherigen 490 Rajons wurden 136 neue Rajons mit kleineren Befugnissen geschaffen, da deren Hauptbefugnisse auf die unteren (Gemeinde) und höheren (Oblast) Ebenen übertragen wurden.

Regionen in der Autonomen Republik Krim 
In der Autonomen Republik Krim werden neue Bezirke geschaffen, die alten werden erst nach der Rückkehr des vorübergehend besetzten Gebiets der Ukraine unter der allgemeinen Gerichtsbarkeit der Ukraine liquidiert.

Siehe auch 
 Liste der ukrainischen Rajone und Städte unter Oblastverwaltung (1966–2020)
 Verwaltungsgliederung der Ukraine

Weblinks 
 Grafische Übersichten über die Rajonsgliederung von 2020

Einzelnachweise 

 
Ukraine, Rajone